Чемпионат Уругвая по футболу 2021 () — официально 118-й (CXVIII Campeonato Uruguayo), де-факто 121-й розыгрыш чемпионата Уругвая по футболу, проходивший с 15 мая по 7 декабря 2021 года. Полное название: Чемпионат Уругвая имени Табаре Васкеса 2021. Васкес — президент Уругвая (2005—2010; 2015—2020) и президент футбольного клуба «Прогресо» (1979—1989), умер 6 декабря 2020 года.

Из-за значительной задержки, вызванной пандемией COVID-19, последние туры и плей-офф за титул чемпиона Уругвая 2020 года прошли в первые месяцы уже календарного 2021 года. Поэтому сезон 2021 года начался значительно позже обычных сроков. Чтобы успеть выявить чемпиона до конца декабря, было принято решение отменить в 2021 году проведение Промежуточного турнира.

Чемпионом стал «Пеньяроль», выигравший Клаусуру. Благодаря первому месту в сводной таблице сезона, «карбонерос», обыграв в «полуфинале» чемпионата победителя Апертуры «Пласу Колонию», были автоматически провозглашёны победителями чемпионата.

Схема проведения 
Перед началом чемпионата 2021 года состоялся четвёртый розыгрыш Суперкубка Уругвая. Из-за задержки начала сезона Промежуточный турнир в 2021 году был отменён. Поэтому в сводной таблице и таблице вылета учитывались только матчи Апертуры и Клаусуры 2021 года.

Участники

Апертура 
Турнир Апертуры 2021 прошёл с 15 мая по 22 августа.

Турнирная таблица 

«Пласа Колония» на правах победителя Апертуры квалифицировалась в полуфинал чемпионата.

Клаусура 
Турнир Клаусуры 2021 года прошёл с 11 сентября по 5 декабря.

Турнирная таблица 

«Пеньяроль» на правах победителя Клаусуры квалифицировался в полуфинал чемпионата.

Сводная таблица

Плей-офф за чемпионство 
В полуфинале встречались победители Апертуры и Клаусуры. Только в случае победы «Пласы Колонии» потребовался бы финальный матч против лучшей команды в сводной таблице сезона «Пеньяроля».

Полуфинал 

Помощники судьи:Николас Таран, Орасио Феррейро

Четвёртый арбитр:Даниэль Родригес

Арбитр VAR:Эстебан Остохич

Поскольку «Пеньяроль» стал также лучшей командой в сводной таблице сезона, он был провозглашён чемпионом Уругвая.

Таблица вылета

Бомбардиры

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

2021
Уругвай
2021 год в Уругвае